Charax (griechisch  „Schanze“ oder „Befestigung“) steht für:

 Charax, eine Gattung der Salmler

Orte in der antiken Geographie:

 Charax (Bithynien), Handelsplatz in Bithynien im Golf von Nikomedia, heute Hereke am Marmarameer in der Türkei 
 Charax (Libyen), Hafenstadt der Karthager in der Großen Syrte, zwischen dem heutigen Sirte und Ben Dschawad in Libyen
 Charax (Krim), Festung der Skythen auf dem taurischen Chersones, bei Haspra südlich von Jalta auf der heutigen Krim
 Charax (Atropatene), Stadt in der Atropatene am kaspischen Meer
 Charax (Rhagiana), Stadt in der Rhagiana
 Charax Spasinu, Hauptstadt des Reiches Charakene, nordwestlich von Basra im Irak
 Alexandrou Charax bei Apameia Kibotos
 Patroklou Charax, kleine Insel zwischen Sunion und Athen, siehe Patroklos (Insel)
 älterer Name von Tralleis in Karien

Name von Personen:
 Claudius Charax aus Pergamon, griechischer Geschichtsschreiber des 2. Jahrhunderts
 Ioannes Charax, technischer Grammatiker des 6. Jahrhunderts
 Aulus Claudius Charax, römischer Suffektkonsul 147